1.B HVL za 2017./18. je trinaesto izdanje 1.B vaterpolske lige, drugog ranga hrvatskog prvenstva u vaterpolu. U ligi sudjeluje osam momčadi koji igraju dvokružnu ligu. Utakmice su igrane od siječnja do svibnja 2018. godine.  Ligu je osvojio Bellevue iz Dubrovnika.

Sudionici 

 

 Bellevue - Dubrovnik
 KPK - Korčula
 Jadran - Kostrena
 Galeb Makarska rivijera - Makarska 
 Osijek - Osijek
 Delfin - Rovinj
 Siscia - Sisak
 Zagreb - Zagreb

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Najbolji strijelci  
Strijelci 20 i više golova u sezoni 2018.

Poveznice  
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2017./18. 
 3. HVL 2018. 
 Hrvatski vaterpolski kup 2017./18.

Izvori 
 
 hvs.hr, 1. B liga 2018., pristupljeno 10. lipnja 2018. 
  

2018